Sanveresi – abitanti di San Vero Congius
Sanveresi – abitanti di San Vero Milis